Agnes van Nassau (non), dochter van Gerlach I van Nassau.
 Agnes van Nassau-Hadamar, non, dochter van Emico I van Nassau-Hadamar.
 Agnes van Nassau-Saarbrücken (1519-?), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Agnes van Nassau-Schaumburg († 1659), dochter van Adolf van Nassau-Schaumburg.
 Agnes van Nassau-Siegen († 1316/18), dochter van Hendrik I van Nassau-Siegen.
 Agnes van Nassau-Weilburg († 1401), dochter van Johan I van Nassau-Weilburg.
 Agnes van Nassau-Wiesbaden-Idstein (-1376), dochter van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Agnes van Nassau-Wiesbaden-Idstein (-1485), dochter van Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein.